Jméno a příjmení Bohumil Janda má více nositelů:

 Bohumil Janda (1900–1982) – český nakladatel
 Bohumil Janda Cidlinský (1831–1875) – český spisovatel a básník